Milano er en by i Norditalien.

Milano kan også referere til:
 Milano (provins) − en provins i Lombardiet i Norditalien
 Milano (Texas) − en by i Milam County, Texas, USA
 Milano (småkage) − et varemærke for småkager, produceret af Pepperidge Farm
 Milano (album) − et studiealbum af Daniele Luppi og Parquet Courts, udgivet i 2017